Фоми́нское — село в Алтайском крае России. Входит в состав городского округа город Бийск. До 2004 года входил в упразднённый Фоминский сельсовет и являлся его административным центром.

География 

Расположено к западу от Бийска на правом берегу реки Обь выше места впадения в неё реки Чемровка. Расстояние по автодороге до центра Бийска — 30 км.

История 

Село основано в 1720 году братьями Тимофеем и Григорием  Фомиными (Фоминских), это было первое сельское поселение в окрестностях Бикатунской крепости (будущего города Бийск).

Население

Люди, связанные с селом 
 Копытов, Михаил Борисович (1921, село Фоминское — 1974) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Бийск